Sveti Nikola může znamenat:
 Sveti Nikola (hora) — hora v Chorvatsku
 Sveti Nikola (ostrov, Černá Hora) — ostrov v Černé Hoře
 Sveti Nikola (ostrov, Chorvatsko) — ostrov v Chorvatsku
 Sveti Nikola (Bulharsko) — vesnice v Bulharsku